La Copa Africana de Clubes Campeones 1988 fue la vigésima cuarta edición del torneo de clubes de fútbol más importante de África. Se disputó a lo largo de dicho año, culminando en la final por el campeonato, celebrado el día 9 de diciembre, en la ciudad de Constantina. Contó con la participación de 32 equipos, de los cuales cinco de ellos clasificaron mediante una eliminatoria previa. El equipo ganador del evento fue ES Sétif de Argelia, tras vencer en la final a doble partido por 0:1 y 4:0 a Heartland de Nigeria. De esta forma, Entente de Sétif obtuvo su primer título en este evento.

Ronda Preliminar

|}

Primera Ronda

|}
1 Al-Nasr abandonó el torneo.

Segunda fase

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Liga de Campeones de la AFC 1988 en RSSSF

1988
Fútbol en 1988
ES Sétif